Le nom de Nees von Esenbeck est porté par plusieurs personnalités (par ordre chronologique) :

 Christian Gottfried Daniel Nees von Esenbeck (1776-1858), botaniste allemand.
 Theodor Friedrich Ludwig Nees von Esenbeck (1787-1837), botaniste et pharmacologiste allemand, frère du précédent.